Иван Запорожец:
 Запорожец, Иван Васильевич (1885—1937) — высокопоставленный сотрудник НКВД.
 Запорожец, Иван Иванович (1940—2020) — советский и украинский организатор сельскохозяйственного производства, председатель колхоза имени Энгельса в Луганской области, Герой Украины.
 Запорожец, Иван Кузьмич (1884—1952) — советский архитектор.